Sargão (do acádico Sharrukin, «rei verdadeiro»), pode se referir a:

Sargão da Acádia, também conhecido como Sargão, o Grande (2334 a.C. - 2279 a.C.) - rei mesopotâmico, fundador do Império Acádio
Sargão I, rei da Assíria de 1920 a.C. a 1881 a.C.
Sargão II da Assíria, rei da Assíria de 721 a.C. a 705 a.C.

Reis da Mesopotâmia
Desambiguação